John Mitchum – attore statunitense
 Lucille Mitchum, nota come Lucille La Verne – attrice statunitense
 Robert Mitchum – attore statunitense